Beaugé ou Baugé est un nom de famille et un nom de lieu.

 Guillaume Beaugé (né en 1944), peintre français contemporain.
 Henri Beaugé-Berubé (1920-2015), compagnon de la Libération.
 Jacques Beaugé dit Jacques Lebreton (1922-2006), écrivain chrétien, frère du précédent.
 Jacqueline Beaugé-Rosier (née en 1932), poétesse et enseignante haïtienne vivant de nos jours au Canada.
 Marguerite Beaugé (), monteuse française.
 Yvonne Martin née Beaugé (née en 1916), monteuse française.
 Lucien Marie Beaugé (1879 - 1958), Officier de la Marine Nationale, Commandant du navire océanographe Président Théodore Tissier, professeur à l’École Supérieure des Pêcheries de Québec. Ecrivain : Manuel technique et pratique des grandes pêches maritimes, Terre d'Islam (1926). Une rue de Québec porte son nom. Il est le père d'Henri Beaugé-Berubé.
 Guylène Beaugé (née en 1963), canadienne, première Noire nommée juge à la Cour supérieure du Québec (Canada), en 2007.

 Beaugé, ancienne commune française maintenant orthographiée Baugé.

Voir aussi

Notes et références